Haus Langendonk steht für:

 Haus Langendonk (Geldern), Wasserburg im Stadtteil Aengenesch von Geldern, Kreis Kleve, Nordrhein-Westfalen
 Haus Langendonk (Grefrath), Rittergut auf dem heutigen Gebiet von Grefrath, Kreis Viersen, Nordrhein-Westfalen